De Breul (landgoed), Landgoed De Breul bij Zeist
Katholieke Scholengemeenschap De Breul, Scholengemeenschap in Zeist, voorheen gevestigd op Landgoed De Breul